Stalag 17 peut désigner :
 Stalag 17, un riddim de reggae ;
 Stalag 17, un film de Billy Wilder.

it:Stalag 17